Radiophonie peut renvoyer à différents concepts :

 Le dispositif radio permettant aux navires (ou autres mobiles) de communiquer en clair avec des postes à terre ou avec d'autres navires. Au , on parle de Radiotéléphonie.
 Le moyen de diffusion des sons, notamment de la parole vers un nombre élevé d'auditeurs, en utilisant les ondes hertziennes : voir Radiodiffusion.
 La manière dont on fait usage de la radio comme moyen d'expression : voir Radiophonie (expression).